Блу́дный сын — персонаж притчи Иисуса Христа, записанной в Евангелии от Луки.

В живописи 
 «Блудный сын» («Путник») — картина Иеронима Босха (1510, Музей Бойманса-ван Бёнингена).
 «Блудный сын в таверне» — автопортрет Рембрандта с женой Саскией (1635, Дрезденская галерея).
 «Возвращение блудного сына» — картина Рембрандта (1666—1669, Государственный Эрмитаж).
 «Блудный сын» — картина Сальватора Розы (первая половина 1650-х годов, Государственный Эрмитаж).

Театр 
 «Блудный сын» — балет Сергея Прокофьева в постановке Джорджа Баланчина (Русский балет Дягилева, 1929).
 «Блудный сын» — опера Бенджамина Бриттена из цикла «Притчи для исполнения в церкви» (1968).
 «Блудный сын» — трагедия Рудольфа Блауманиса (1893).
 «Блудный сын» — пьеса эстонского драматурга Эугена Раннета.

Кинематограф 
 «Блудный сын» — немой короткометражный фильм Фернана Зекка (Франция, 1901).
 «» — немой короткометражный фильм Мишеля Карре (Франция, 1907).
 «» — немой короткометражный фильм Жоржа Берра (Франция, 1909).
 «» — немой исторический фильм (Великобритания, 1923).
 «» — фильм Луиса Тренкера (Германия, 1934).
 «Блудный сын» — фильм (Гонконг, 1952).
 «Блудный сын» — фильм режиссёра Саммо Хуна (Гонконг, 1981).

Телевидение 
 «Блудный сын» — американский телесериал

См. также 
 «Возвращение блудного попугая» — мультипликационный фильм (СССР, 1984).